Impaled () — американская группа, играющая в жанрах дэт-метал и горграйнд из Окленда, Калифорния.

История
Название группы есть акроним, аббревиатура: Impaled расшифровывается как Immoral Medical Practitioners And Licentious Evil-Doers (Аморальные Медицинские Практики И Безнравственные Злые Исполнители). Команда была основана гитаристом Шоном МакГрэтом в конце 1996 года вместе барабанщиком Раулем Вэйрела, гитаристом Джэрадом Дивером (бывшего участника Deeds of Flesh и Severed Savior) и басистом Роном Дорном. 

Каждый участник Impaled имеет псевдоним: Dr. Sean "Bloodbath" McGrath - M.D. (Medical Deviant) Dr. Jason Kocol - E.M.T. (Emergency Metal Technician)  Dr. Raul Varela - Ph.D. (Doctor of Philandering)  Dr. "Monsewer" Ross Sewage - R.N. (Registered Nut)

В 1998 году Леон дель Муэрте, бывший гитарист Exhumed, пришел в группу как основной вокалист. Когда ушел Джерад Дивер, Леон взял на себя и роль гитариста. Из-за конфликтов, связанных с расписанием туров, Рон Дорн ушел из группы и был временно заменен басистом Россом Сиуоджем, который на тот момент уже играл в Exhumed. Позже, Сьюидж был выбран как полноправный, а не временный член Impaled. 

В 1999 году группа выпустила демо From Here To Colostomy, за которое группа получила уже некоторую известность. Годом позже, Impaled были приглашены для записи сплит-альбома с Cephalic Carnage, играющей дэтграйнд на итальянском лейбле Headfucker Records. Группа выпустила дебютный альбом The Dead Shall Dead Remain, с которым гастролировала с такими группами, как Nile и Incantation.

В том же году, группа выпустили сплит с Engorged и выступала с дэт-метал-командами Vader и Skinless. После тура, Леон дель Муэрте ушел и был заменён Эндрю ЛаБарре, члену Hoarfrost и Prevail.

Новый альбом Mondo Medicale был выпущен в 2002 году. Однако, в интервью, как заявили участники, обложка Mondo Medicale, запрещенного тогда в 84 странах, была только трюком для эпатирования.  После тура Mondo Medicale, ЛаБарре покинул группу и был подменен Джейсоном Коколом.

В 2004 группа записала Death After Life. Он не был выпущен в 2005 году в связи с небольшими трудностями с лейблом.

Группа участвовала в записи трибьютов Carcass и Impetigo.

Несколько участников Impaled играют в Ghoul и уже выпустили три альбома. 

В 2007 году группа перешла на Willowtip Records для продажи альбомов в Европе. Запись, названная "The Last Gasp," была закончена в августе и вышла 5 ноября.

Состав

Текущий состав
 Шон Макгрэт () гитара, вокал (1996 - )
 Джейсон Кокол () - гитара, вокал (2003 - )
 Росс Сьюидж () - бас-гитара, вокал (1998 - )
 Рауль Вэйрела () - ударные (1996 - )

Бывшие участники
  Джереми Фрай () - вокал (1996)
  Леон дель Мьюэрте () - гитара, вокал (1997-2001)
  Джарэд Дивер () - гитара, вокал (1996-1998)
  Эндрю ЛаБарре () - гитара, вокал (2001-2003)
  Рон Дорн () - бас-гитара, вокал (1996-1998)
  Том Персонс () - бас-гитара (1998)

Дискография
 Septic Vomit (demo, 1997)
 Split with Cephalic Carnage (EP, Headfucker, 1999)
 From Here to Colostomy (demo, 1999)
 Split with Engorged (EP, Discos Al Pacino, 2000)
 The Dead Shall Dead Remain (LP, Deathvomit, 2000)
 Choice Cuts (compilation, Deathvomit, 2001)
 Medical Waste (EP, Deathvomit, 2002)
 Mondo Medicale (LP, Deathvomit, 2002)
 Dementia Rex - Split with Haemorrhage (EP, Razorback, 2003)
 Death After Life (LP, Century Media, 2005)
 Digital Autopsy (EP, Vomitcore, 2007)
 The Last Gasp (LP, Willowtip, 2007)
 HF Seveninches Collection Vol.1 split with Exhumed, Cephalic Carnage and Retaliation (EP, Dracma/Masterpiece/Ugugumo, 2008)

Источники

Дополнительные ссылки
 Официальный сайт
 Impaled на MySpace
 Impaled на MusicMight
 Impaled на Allmusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Дэт-метал-группы из Калифорнии